Otto IV van Wittelsbach, graaf van Wittelsbach en paltsgraaf van Beieren (1099-1122)
 Keizer Otto IV, koning en keizer van het Heilige Roomse Rijk (1198/1209-1215)
 Otto IV van Brandenburg, markgraaf van Brandenburg-Stendal (1266-1308)
 Otto IV van Bourgondië, graaf van Bourgondië (1279-1303)
 Otto IV van Weimar-Orlamünde, graaf van Weimar (1285-1318)
 Otto IV van Beieren, hertog van Neder-Beieren (1310-1334)